La Pastoria kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Pastoría (ort i Mexiko, Delstaten Mexiko), Atenco, 
 La Pastoría (ort i Mexiko, Puebla), Ocoyucan, 
 La Pastoría (ort i Mexiko, Hidalgo), Tulancingo de Bravo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar